LST steht für:
 Laacher See Tephra, siehe Laacher See #Geologie und vulkanische Aktivitäten
 Lagestatus im amtlichen Vermessungswesen
 Landing Ship Tank, siehe Landungsfahrzeug#Panzerlandungsschiffe
 Leit- und Sicherungstechnik bei der Sicherung von Zugfahrten
 Lineare Stabilitätstheorie zur Beschreibung der Stabilität von Strömungen
 Linux Support Team, siehe LST (Verein)
 Local Sidereal Time, lokale Sternzeit
 London School of Theology
 Flughafen Launceston in Tasmanien (IATA-Code)

LSt steht für:
 Leitstelle
 Lohnsteuer

Lst steht für:
 Ladestelle bei den Österreichischen Bundesbahnen

lst steht für:
 Trinidad-und-Tobago-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung